Abd al-Qadir ist der Name folgender Personen:

 Abd al-Qadir (Gouverneur), arabischer Gouverneur im Ostikanat Arminiya 
 ʿAbd al-Qādir al-Dschīlānī (1077/1078–1166), muslimischer Gelehrter
 Abd al-Qadir Maraghi (um 1350–1435), persischer Musiker
 Abd al-Qadir Bidil (1645–1721), persischsprachiger Dichter in Indien, siehe Bidil
 ʿAbd al-Qādir (1808–1883), algerischer Freiheitskämpfer, siehe Abd el-Kader
 Abd al-Qadir al-Husaini (1907–1948), palästinensischer Nationalist
 Abd al-Qadir al-Badri (1921–2003), libyscher Politiker
 Abd al-Qadir Badschamal (1946–2020), jemenitischer Politiker